Aquesta és una llista dels municipis de França més de 20.000 habitants segons el cens del 2006.

Vegeu també 
 Comunes de França per població

Referències 

Llistes de ciutats d'Europa
Llistes de municipis de França
Demografia de França